«Событие» () — художественный фильм французского режиссёра Одри Диван, удостоенный «Золотого льва» на 78-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2021 года. Основан на одноимённом романе Анни Эрно. Главные роли в картине сыграли Анамария Вартоломей и Луана Байрами.

Сюжет 

Действие фильма происходит во Франции в 1963 году. Главная героиня — студентка, которая внезапно узнаёт о своей беременности. Над её блестящим будущим нависает угроза, но девушка не знает, что делать: аборты в её стране запрещены.

В ролях 
 Анамария Вартоломей — Анна
 Кейси Мотте-Кляйн — Жан
 Луана Байрами — Элен, подруга Анны
 Луиза Шевийотт — Оливия
 Сандрин Боннер — Габриэль, мать Анны
 Пио Мармай — Борнек, профессор
 Анна Муглалис — мадам Ривьер, делающая аборты

Награды и номинации 
 2021 — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля.
2022 — премия «Люмьер» в номинации «Фильм года».

Примечания 

Фильмы Франции 2021 года
Фильмы — лауреаты премии «Золотой лев»
Экранизации автобиографических произведений
Фильмы про аборт
Исторические фильмы о 1960-х годах
Фильмы Wild Bunch